

Anno 
 917 o 917 a.C.

Codici 
 917 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Pacific Lutheran University Keck Observatory, nella Contea di Pierce (Washington), degli USA

Matematica 
 917 – numero